Озолс (, в русском написании также Озол) — латышская фамилия, в переводе означает «дуб».

Известные носители:

 Озол, Альфред Мартынович (1898—1971) — советский и латвийский агроном, растениевод, государственный деятель и академик АН Латвийской ССР (1951—1971).
 Озолс, Вольдемар (1884—1949) — латвийский военный деятель.
 Озолс, Дайнис (род. 1966) — советский и латвийский велогонщик.
 
 Озолс Иван (Янис) (1878—1968) — латвийский социал-демократ, депутат Государственной думы от Риги.
 
 Озол, Ольгерт Густавович (1914—1976) — латышский учёный в области теории механизмов и машин.
 Озолс, Эвалдс Андреевич (1909—1981) — скрипач, заслуженный артист Латвийской ССР (1956).
 Озолс, Юрий (род. 1977) — латвийский хоккеист, нападающий ХК «Титан».

См. также 
 Озолиньш
 Озолиня

Примечания